Keystone désigne :

Art 
 Keystone, un studio de cinéma hollywoodien ;
 Keystone Cops, troupe de policiers apparaissant dans une série de films comiques de la Keystone ;
 Keystone Press Agency, agence photographique britannique. 
Keystone Paris, agence photographique française fondée en 1927.

Industrie 
 Keystone Aircraft est un constructeur aéronautique américain
 Keystone Foods est une entreprise américaine spécialisée dans la production de viande, faisant partie des principaux sous-traitants de McDonald's ;
 Keystone Pipeline est un oléoduc canadien ; « Keystone XL » est un projet de prolongement de celui-ci à travers les États-Unis.

Toponymie 

 Keystone est une ville située dans le comté de Pennington, dans le Dakota du Sud ;
 Keystone, census-designated place située en Floride ;
 Keystone Heights est une ville située dans le comté de Clay, en Floride ;
 Keystone, est une ville située dans le comté de Benton, en Iowa ;
 Keystone est une ville située dans le comté de McDowell, en Virginie-Occidentale.

Homonymie de localités aux États-Unis